Simba FC is een Oegandese voetbalclub uit Lugazi, opgericht in 1936. Simba, dat leeuw betekent in het Swahili, is de vereniging van het leger. In de jaren '70 van de 20e eeuw kende de club successen met spelers die tevens als militair in dienst zaten.

De grootste prestatie van de club is het bereiken van de finale van de Afrikaanse Champions League in 1972, waarin het van Hafia FC verloor.

Erelijst
 Landskampioen
 in 1971, 1978
 Beker van Oeganda
 Winnaar in 1977, 2011
 Finalist in 1971, 1998, 2010
 CAF Champions League
 Finalist in 1972

Simba in Afrika

Bekende (oud-)spelers

Externe link
 Simba FC (Lugazi) op Foot-Palmares.com
 Simba FC op de site van de African Soccer Union

Oegandese voetbalclub